Хохшильд () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Хохшильд, Карл Фредрик Лотариус (1831—1898) — министр иностранных дел Швеции (1880–1885).
 Хохшильд, Карл (1785—1857) — шведский дипломат.
 Хохшильд, Рутгер Фредрик (1752—1806) — шведский писатель.